Nummelin est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Nils Nummelin (né en 1921), joueur finlandais de hockey sur glace
Petteri Nummelin (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Timo Nummelin (né en 1948), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois